Środa (gromada), 1960–1972, powiat średzki, województwo poznańskie (1968–1972 gromada Środa Wielkopolska)
 Środa Śląska (gromada), 1960–1972 (powiat średzki, województwo wrocławskie)